Brevechelidonium är ett släkte av skalbaggar. Brevechelidonium ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Brevechelidonium